Plužine, mjesto u Crnoj Gori, općinski centar i centar Pivskog kraja
 Plužine (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH
 Plužine (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje, BiH (Gornje i Donje Plužine)